Karl von Anhalt ist der Name folgender Personen:

 Karl Philipp von Anhalt (1732–1806), preußischer Generalmajor und Regimentschef
 Karl (Anhalt-Zerbst) (1534–1561), Fürst von Anhalt
 Karl Wilhelm (Anhalt-Zerbst) (1652–1718), Fürst von Anhalt-Zerbst
 Karl Friedrich (Anhalt-Bernburg) (1668–1721), Fürst von Anhalt-Bernburg
 Karl Georg Lebrecht (Anhalt-Köthen) (1730–1789), Fürst von Anhalt-Köthen und kaiserlicher Feldmarschallleutnant